Волейбольный турнир на летней Универсиаде 1959 проходил в Турине (Италия) с 28 августа по 4 сентября. Соревновались мужские сборные команды из 12 стран, разделенные на 4 группы. Первым чемпионом Универсиад стала сборная Чехословакии, второе место заняла сборная Румынии, польская сборная заняла третье место.

Медали

Результаты

Первый раунд 
Группа «А»

Группа «B»

Группа «C»

Группа «D»

Второй раунд 
Группа «А»

Группа «B»

Турнир за 9—12 места

Финалы 
 За 7-8 места

 За 5-6 места

 За 3-4 места

 За 1-2 места

Ссылка 
 Результаты волейбольного турнира летней Универсиады 1959 на сайте sports123.com
 Результаты турнира 

Летняя Универсиада 1959
Волейбол на летних Универсиадах
1959 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Италии